Чемпионаты Азии по тяжёлой атлетике проводятся под эгидой
Азиатской федерации тяжёлой атлетики.

Первый чемпионат для мужчин был проведён в 1971 году, а первый чемпионат для женщин в 1988 году.
С 2008 года чемпионат Азии стал квалификационным соревнованием для летних олимпиад.

Список чемпионатов 

Серым цветом выделены чемпионаты Азии, проводившиеся в рамках Летних Азиатских игр.

Medals (2003 - 2019 exclude 2010)

Ranking by Big (Total result) medals

Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)

Командный рейтинг

Мужской

Женский

Ссылки 
 Официальный сайт AWF (Азиатской федерации тяжелой атлетики)